Europamästerskapen i simsport 1991 var det 20:e europamästerskapen i simsport och avgjordes i Aten, Grekland från den 18 augusti till den 25 augusti 1991. Europamästerskapen i simsport 1991 var första gången som Grekland arrangerade tävlingarna.

Medaljtabell

Referenser 
''Artikeln består helt eller delvis av översatt text från engelska Wikipedia''

1991 i Grekland
1991
Sportevenemang i Aten
Sportåret 1991
Internationella sportevenemang i Grekland
Aten under 1900-talet